Die Granite Open 2015 fanden vom 16. bis 20. Februar 2015 in Toronto, Kanada statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Silver 25. 

Titelverteidigerin war Amanda Sobhy, die im Halbfinale ausschied. Das Turnier gewann Sarah-Jane Perry gegen Dipika Pallikal mit 8:11, 11:6, 12:10 und 11:7.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Nikki Todd einen Startplatz im Hauptfeld. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2014/15
Squashturnier in Toronto